Run for Your Life – amerykański serial (1965–1968)
 Run for Your Life – amerykański film z 1988 w reżyserii Terence’a Younga
 Run for Your Life – amerykański film telewizyjny z 2014
 „Run for Your Life” – singel The Fray
 „Run for Your Life” – singel Månsa Zelmerlöwa z albumu studyjnego Barcelona Sessions